Izbori za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1906. održani su 3., 4. i 5. svibnja.

Rezultati

Literatura
Ivo Perić, Hrvatski državni sabor 1848. – 2000. 2nd volume. Dom i svijet. Zagreb, 2000. (pg. 372)

Izvori 
List, Omnibus br.463., od 8.5.1906. 
1906